Cordylus lawrenci — вид ящірок родини Поясохвости (Cordylidae). Цей вид є ендеміком Південної Африки.

Джерела 
 World Conservation Monitoring Centre 1996. Cordylus lawrenci. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Downloaded on 28 July 2007.
 TIGR Reptile Database in Species 2000 and ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist 

Поясохвости
Тварини, описані 1939
Плазуни Африки
Фауна Південної Африки